Gargan peut se référer à :

Patronyme 
 Gargan ou Gargam, famille patricienne de Châlons-en-Champagne
Dan Gargan (1982-), footballeur américain ;
Edward Gargan (1902-1964), acteur américain ;
Louis-Xavier Gargan (1816-1886), inventeur français ;
Théodore de Gargan (1791-1853), homme d'affaires français ;
William Gargan (1905-1979), acteur américain.

Autres 
Gargan, pseudo dieu celte ;
Gargan, gare ferroviaire d'Île-de-France ;
Mac Gargan, personnage de fiction de l'univers Marvel ;
Mont Gargan, sommet du Massif central.
 Mont Gargan, colline autour de Rouen ayant donné son nom au cimetière du Mont-Gargan